Юкатан — полуостров в Мексике
 Юкатан — штат в Мексике на севере полуострова Юкатан
 Республика Юкатан — государство, существовавшее в 1840-х гг.

См. также 
 Юкатанский пролив — между п-овом Юкатан и Кубой
 Юкатанская война рас — восстание индейцев майя на полуострове Юкатан
 Юкатанский амазон — птица семейства попугаевых
 Юкатекский язык — один из майяских языков, распространённый на Юкатане